Bugat Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Bugat (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 
 Bugat (distrikt i Mongoliet, Bajan-Ölgij), 

Robotskapade Mongolietförgreningar